Le terme de polyradiculonévrite peut s'appliquer à deux types d'affections dysimmunes du système nerveux périphérique :

 la polyradiculonévrite aigüe ou syndrome de Guillain-Barré
 la polyradiculonévrite chronique : ou polyradiculoneuropathie inflammatoire chronique démyélinisante (en anglais  ou CIDP)

Maladie du système nerveux périphérique
Terme médical